Арайхазар:

 Арайхазар — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Арайхазар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нараянгандж.